PAB steht für:
 Panamaischer Balboa (ISO-4217-Code)
 Bilaspur Airport (IATA-Code), Flughafen bei Bilaspur (Chhattisgarh), Chhattisgarh, Indien
 Peloton anti-banditisme, eine belgische Anti-Kriminalitäts-Einheit der Polizei in Lüttich
 Polnisches Biographisches Archiv, eine Sammlung von Biographien aus biographischen Nachschlagewerken (s. WBIS Online)

Abkürzung